Luisa María Adelaida Eugenia de Orleans (en francés: Louise Marie Adélaïde Eugénie d'Orléans; París, 23 de agosto de 1777-ibidem, 31 de diciembre de 1847) fue una princesa de sangre de Francia. Fue hija del duque Luis Felipe II de Orleans, también conocido como Felipe Igualdad durante la Revolución francesa, y de su esposa, la princesa Luisa María Adelaida de Borbón. Hermana del que luego fue rey Luis Felipe I de Francia, ostentó los títulos de Mademoiselle de Chartres (1777-1782), Mademoiselle de Orleans (1782-1783), Mademoiselle (1783-1814) y Madame Adélaïde (1830-1847).

Biografía 
Durante la Revolución francesa en 1792, abandonó Francia junto a su gobernanta, Madame de Genlis. Escaparon a Bélgica y luego a un convento en Suiza. Durante el Terror su padre fue guillotinado y su madre fue expulsada a España. En algún momento de la primavera de 1794, Adelaida se trasladó al hogar de su tía abuela, María Fortunata de Este-Módena, princesa de Conti (esposa del príncipe Luis Francisco II de Borbón-Conti). Junto a su tía, la princesa de Conti, se mudó a Baviera en 1798 y después a Bratislava, y finalmente, en 1801, se reunió con su madre en Barcelona, España.

Luego de la caída de Napoleón Bonaparte en 1814, Adelaida retorno a Francia, abrió un salón y convirtió al Palais-Royal en el centro del partido liberal, organizando el apoyo a la carrera política de su hermano.

Cuando Luis Felipe se convirtió en Rey de los Franceses en lo que se llamó la Monarquía de Julio, pasó a ser conocida como Madame Adelaida. Toda su vida fue una fiel consejera de su hermano y se dice que fue ella quién lo motivo a que aceptara la corona durante la Revolución de Julio, y continuó ejerciendo cierta influencia sobre el posterior reinado de este último.

Adelaida falleció el 31 de diciembre de 1847, dos meses antes de la caída y abdicación de Luis Felipe el 14 de febrero de 1848. Se encuentra sepultada en la necrópolis de la familia Orleans, en la capilla real de Dreux.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la reina María Luisa.

Antepasados

Fuentes 
Chantal de Badts de Cugnac et Guy Coutant de Saisseval, Le Petit Gotha, Paris, Éditions Le Petit Gotha, coll. « Petit Gotha », 2002 (1re éd. 1993), 989 p. (ISBN 2-9507974-3-1).
Arnaud Teyssier, Louis-Philippe : le dernier roi des Français, Paris, Perrin, 2010, 450 p. (ISBN 978-2-262-03271-5).
Dominique Paoli, Madame Adélaïde : sœur et égérie de Louis-Philippe, Paris, Perrin, 2016, 400 p. (ISBN 978-2-262-03269-2).
 en:Princess Adélaïde of Orléans.

Princesas de Orleans
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Princesas de sangre
Nacidos en París
Nobles francesas del siglo XVIII
Nobles francesas del siglo XIX